Takada kan som auktorsförkortning betyda:

 Hajimu Takada
 Masaki Takada

Robotskapade auktorsförkortningar